Kämmer steht für 

 Kämmer & Reinhardt, 1895 in Waltershausen (Thüringen) gegründete Puppen- und Spielzeugfabrik
 Grammophon-Fabrik Kämmer & Co., um 1891 gegründet

Kämmer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kämmer (* 1984), deutscher Badmintonspieler
 Birgit Kämmer (* 1962), deutsche Badmintonspielerin, siehe Birgit Kroos
 Frank Kämmer (* 1968), deutscher Weinfachmann, Sommelier und Autor
 Luca Kämmer (* 1996), deutscher Synchronsprecher, Hörspielsprecher und Schauspieler
 Stephanie Kämmer (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Uwe Kämmer (* 1959), deutscher Badmintonspieler

Kaemmer ist der Familienname von:
 Rolf Kaemmer (* 1949), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Kemmer
 Kämmerer (Begriffsklärung)